Krystianowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Krystianowo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Krystianowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.